Il doppio del torneo di tennis Torneo Tirreno Power 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elena Bogdan e Ioana Raluca Olaru che hanno battuto in finale Claudia Giovine e Marina Šamajko 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Vesna Dolonc /  Renata Voráčová (primo turno)
 Elena Bogdan /  Ioana Raluca Olaru (Campionesse)

 Maria Abramović /  Daniella Jeflea (primo turno)
 Inés Ferrer Suárez /  Richèl Hogenkamp (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torneo Tirreno Power 2012